En Pologne, Poręby peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Poręby, village du powiat de Krosno 
 Poręby, village du powiat de Sanok

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Poręby, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Poręby, village

dans la voïvodie de Łódź
 Poręby, village du powiat d'Opoczno 
 Poręby, village du powiat de Wieluń 
 Poręby, village du powiat de Zduńska Wola 
 Poręby, village de la gmina de Bełchatów 
 Poręby, village de la gmina de Biała

dans la voïvodie de Lublin
 Poręby, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Poręby, village du powiat de Garwolin 
 Poręby, village du powiat de Mińsk 
 Poręby, village du powiat d'Otwock

dans la voïvodie de Podlachie
 Poręby, village 

dans la voïvodie de Poméranie 
 Poręby, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie 
 Poręby, village